Ви́ктор Ильи́ч Зо́ркальцев () — советский и российский государственный деятель, первый секретарь Томского областного комитета КПСС (1986—90 гг.), председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы РФ (1994—2003 гг.).

Биография 
Родился 29 августа 1936 года в поселке Де-Кастри Ульчского района (ныне — Хабаровского края) в семье военнослужащего. В раннем возрасте с родителями переехал в г. Томск. Русский. Отец — Зоркальцев Илья Ефимович, погиб на фронте советско-финской войны 2 марта 1940 года. Мать — Зоркальцева Александра Игнатьевна, умерла  1984 года. В 1960 году окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель». В 1962 году окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма при Томском городском комитете КПСС. С 1962 года — член КПСС. В 1960—1964 гг. — мастер, старший прораб строительного управления в Томске. В 1964—1967 гг. — заведующий отделом промышленных комсомольских организаций, заведующий отделом пропаганды и культурно-массовой работы, в 1967—1969 гг. — секретарь Томского обкома ВЛКСМ.

В 1969 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1969—1970 гг. — второй секретарь Асиновского райкома КПСС, в 1970—1978 гг. — первый секретарь Колпашевского горкома КПСС. В 1978—1983 гг. — первый секретарь Стрежевского горкома КПСС. В 1983—1984 гг. — первый заместитель председателя Томского областного исполнительного комитета. В 1984—1985 гг. — второй секретарь Томского областного комитета КПСС. В 1985—1986 гг. — инспектор ЦК КПСС. С января 1986 г. по июнь 1990 г. — первый секретарь Томского областного комитета КПСС. Внес определенный вклад в развитие нефтяной промышленности, дальнейшее развитие города Стрежевого и становление города Кедрового. Уделял большое внимание вопросам сельского хозяйства. В эти годы Томская область по продуктивности молочного стада вошла в число передовых в РСФСР.

В 1985—1990 гг. — депутат Верховного Совета РСФСР. В 1990—1993 гг. — народный депутат РСФСР (Асинский территориальный избирательный округ № 699 Томской области) и депутат Томского областного Совета народных депутатов. В 1990—1991 гг. — заместитель председателя Контрольно-наблюдательной комиссии по Нагорному Карабаху. В ноябре 1991 года — октябре 1993 года — член комитета Верховного Совета РСФСР—РФ по промышленности и энергетике, член фракции «Коммунисты России». Принимал участие в разработке проекта Конституции РСФСР, предложенного им VI Съезду народных депутатов РСФСР (апрель 1992) в противовес проекту Конституционной комиссии, которую возглавлял президент Борис Ельцин.

Член КПСС в 1962—1991 гг. Член КПРФ с 1992 г. Член ЦК КПСС (1986—1990 гг.), затем — член ЦК КП РСФСР. Делегат XXV—XXVIII съездов КПСС и XIX Всесоюзной конференции КПСС.

В 1992 году — представитель КПСС в Конституционном суде по делу о проверке конституционности указов президента РСФСР «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР», «Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР» и «О деятельности КПСС и КП РСФСР», а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР.

Стал одним из инициаторов II восстановительного съезда КП РСФСР,  В феврале 1993 года на чрезвычайном съезде КП РСФСР, которая была преобразована в КПРФ, избран членом ЦИК КПРФ. 14 февраля 1993 года избран заместителем председателя ЦИК КПРФ, занимал эту должность до 22 января 1995 года. Член президиума ЦК (ЦИК) КПРФ

Работа в Государственной думе 
В декабре 1993 года избран депутатом Государственной думы первого созыва. Был председателем Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, членом фракции КПРФ. Один из авторов законопроекта о возмещении вкладов, потерянных населением в ходе реформ.

В 1995 году избран депутатом Госдумы второго созыва.

С августа 1996 года — первый заместитель председателя исполкома НПСР.

С октября 1997 — член Комиссии при Президенте по противодействию политическому экстремизму.

В 1998—2000 гг. — председатель исполкома НПСР.

В 1999 году избран депутатом Госдумы третьего созыва. Был председателем Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.

В Госдуме был организатором работы фракции КПРФ, являлся инициатором принятия ряда законов: об общественных объединениях; о профсоюзах; о собраниях, митингах, шествиях; о политических партиях; об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне; о восстановлении обесцененных сбережений граждан; об обращениях граждан; о правовых гарантиях оппозиционной деятельности и т. д.; подготовлены законопроекты: о запрещении пропаганды фашизма в РФ; о сохранении памятников культуры советской эпохи: мавзолея В. И. Ленина, мемориальных мест; о творческих работниках, о творческих объединениях.

В декабре 2003 года баллотировался на выборах в Госдуму четвёртого созыва по Мытищинскому одномандатному избирательному округу № 109 (Московская область), избран не был. Занял четвёртое место после Бориса Надеждина, Владимира Аристархова и Аркадия Баскаева.

15 декабря 2010 года скончался в Москве на 75 году жизни после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен на Бактинском кладбище Томска.

Награды и звания 
Награждён орденами «Знак Почёта» (1971), Трудового Красного Знамени (1973), Октябрьской Революции (1981), Ленина (1986), медалями «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), «Ветеран труда» (1990).

Почётный доктор Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Семья 
Жена —  Елена Николаевна , сын Алексей (1959 г.р.) и 2 внучки.

Труды 
 Восстановленная ценность: проблемы возврата дореформенных сбережений. В. И. Зоркальцев. Издательство ИТРК. Москва. 2003.
 Духовное единение. В. И. Зоркальцев. Издательство ИТРК. Москва. 2003.
 Духовное единение: (Православный мир и духовное единство народов). Европейская межпарламентская ассамблея православия. В. И. Зоркальцев. Издательство «К единству!». Москва. 2003.

Примечания

Литература 
 Дорога жизни: воспоминания о Викторе Ильиче Зоркальцеве. Н. П. Кириллов. Издательство ТГАСУ. Томск. 2016.

Ссылки 
 
 Информация на сайте Государственной думы
 Доска почёта: Почётные выпускники ТГАСУ
 Губернатор открыл мемориальную доску Виктору Зоркальцеву в ТГАСУ

Интервью
 Сильная власть // Завтра, № 12 (329), 21 марта 2000.
 Оппозиция — не взвод, чтобы ходить строем // Родная газета, № 8 (8), 20 июня 2003.

Первые секретари Томского обкома КПСС
Члены ЦК КПСС
Члены КПРФ
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Первые секретари городских комитетов КПСС
Вторые секретари Томского обкома КПСС
Инспекторы ЦК КПСС
Персоналии:Колпашево
Депутаты Томского областного совета
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ